Ре́ус () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 53,05 км². Население на 2010 год — 106 662 человека. Расстояние до административного центра провинции г. Таррагона — 14 км, до г. Камбрильс — 12 км, до г. Салоу — 10 км, до г. Ла-Пинеда — 8 км, до Барселоны — 108 км.

В Реусе родился архитектор Антонио Гауди.

Население

История 
Несмотря на свою древность бурное развитие города началось лишь в XVIII веке, когда он имел феноменальный рост и стал вторым городом княжества Каталония. В городе широко развивалась торговля спиртными напитками. Уже в середине века Реус стал одним из центров ликерного рынка, занимая в этом качестве третье место после Лондона и Парижа (с этого времени появилось популярное в Испании выражение «Реус, Париж и Лондон»).

Достопримечательности 

Реуc привлекает туристов своими многочисленными достопримечательностями. Прогулки по центральной части города позволят вам насладиться великолепной архитектурой города и интересными памятниками. В Реусе находится тематический центр, посвящённый знаменитому архитектору XX века — Антонио Гауди. Стоит обратить особое внимание на институт Salvador Vilaseca, музей археологии Salvador Vilaseca, а также множество других памятников истории, входящих в пеший «маршрут модерна».

Транспорт 
Рядом с площадью Plaça Del Canal находится городской автовокзал, от которого начинается туристический маршрут большинства гостей города. Около площади Plaça Joan Rebull компактно расположился железнодорожный вокзал, а в 4 км от Реуса находится аэропорт.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Город Реус: основная информация и советы для туристов

Муниципалитеты Таррагоны